Bernard Giudicelli (1958-), dirigeant sportif français ;
 Christian Giudicelli (1942-2022), écrivain et critique littéraire français ;
 Colette Giudicelli (1943-2020), femme politique française ;
 Fernando Giudicelli (1906-1968), footballeur brésilien ;
 Jean-Pierre Giudicelli (1943-), pentathlonien français ;
 Mathieu Giudicelli (1990-), rugbyman français ;
 Pierre Giudicelli (1954-), footballeur français ;
 Vincent Giudicelli (1997-), rugbyman français, frère de Mathieu Giudicelli.